Denys  (c. 1300 - 1385), métropolite de Kiev
Denys  d'Antioche (773-845), patriarche d'Antioche
Denys  de l'Anse (1951- ), autre nom de l'artiste Denys Tremblay